Celep (Turkije), dorp in Turkse district Kulu.
 Celep (Kedawung), plaats in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Celep (Nguter), plaats in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java, Indonesië.
 Celep (Sidoarjo), plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java, Indonesië.